Omaha Township se poate referi la următoarele township-uri sau, într-o traducere aproximativă, districte.

 Districtul Omaha, comitatul Boone, statul 
 Districtul Omaha, comitatul Gallatin, statul 
 Districtul Omaha, comitatul Thurston, statul

Vezi și
 Omaha (dezambiguizare)